Хорошевский:

Топоним 
 Хорошёвский район — район в Москве, расположенный юго-западе Северного административного округа
 Хорошёвский мост — мост в Москве
 Хорошёвский тупик — улица в Хорошевском районе Москвы
 Хорошёвский лесопарк — лесной массив на западе Москве
 Хорошевский монастырь — православный монастырь в Харьковской губернии
 Хорошевский поселковый совет — поселковый совет в Харьковской области
 Хорошевский сельский совет — сельский совет в Днепропетровской области.
 Хорошевский — хутор в Предгорном районе Ставропольского края

Фамилия 
 Хорошевский, Виктор Гаврилович (1940—2012) — советский и российский учёный